Schloss Türkenfeld steht für:

 Schloss Türkenfeld (Hohenthann) im Landkreis Landshut, Niederbayern
 Fuggerschloss Türkenfeld im Landkreis Fürstenfeldbruck, Oberbayern